Feilen steht für:
 Feilen, ein Fertigungsverfahren aus der Hauptgruppe Trennen 

Feilen ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptist Feilen (1904–1991), deutscher Kommunist (KPD/SED) und Widerstandskämpfer
 Petra Feilen (* 1978), deutsche Schauspielerin